Miloșești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Miloșești (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Miloșești (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu